«Хороший доктор» () — американский телесериал Дэвида Шора в жанре медицинской драмы, основанный на одноимённом корейском сериале 2013 года. Премьера шоу состоялась 25 сентября 2017 года на телеканале ABC. 

3 октября 2017 года ABC продлил сериал на полный сезон, последний из 18 эпизодов которого вышел 26 марта 2018 года. Второй сезон вышел 24 сентября 2018 года. 5 февраля 2019 года ABC продлил сериал на третий сезон; премьера первой серии состоялась 23 сентября 2019 года. В феврале 2020 года сериал был продлён на четвёртый сезон. В мае 2021 года сериал был продлён на пятый сезон. Его премьера состоялась 27 сентября 2021 года. 30 марта 2022 года канал продлил телесериал на шестой сезон.

Премьера первого сезона в России состоялась 26 сентября 2017 года на онлайн сервисе Amediateka и 29 сентября 2017 года на телеканале Amedia Premium.

Сюжет 
Сериал рассказывает о Шоне Мёрфи (английский актёр Фредди Хаймор) — молодом хирурге с диагнозом аутизм и синдром саванта из небольшого городка, в котором он провёл несчастливое детство. Он переезжает и получает работу в престижном хирургическом отделении больницы Сан-Бонавентура в Сан-Хосе. Он использует свой врождённый талант для того, чтобы спасать жизни пациентов и бросить вызов скептицизму своих коллег; в этом ему помогает наставник и друг Аарон Глассман (Ричард Шифф).

В ролях

Основной состав

Второстепенный состав

Эпизоды

Производство 
Сериал был заказан 11 мая 2017 года. После успеха пилотной серии телеканал продлил сериал на полный сезон. В мае 2018 года канал ABC, после успеха сериала, заказал второй сезон. 5 февраля 2019 года канал АВС продлил сериал на третий сезон. В феврале 2020 года сериал был продлён на четвёртый сезон.

Влияние

Рейтинги

Отзывы критиков 
На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes сериал «Хороший доктор» получил 63 % «свежести» со средним баллом 5,65/10, что основано на 43 рецензиях. Критический консенсус сайта гласит: «Тяжёлая манера повествования „Хорошего доктора“ ослабляет впечатление от блестящей игры главного героя, однако, несмотря на все уловки, нацеленные на манипуляцию эмоциями зрителя, ещё остаётся множество возможностей для улучшения». На Metacritic сериал держит 53 балла из ста, что основано на 15 смешанных и средних отзывах критиков.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2017 году
Драматические телесериалы США
Медицинские телесериалы США
Телесериалы на английском языке
Программы телеканала American Broadcasting Company
Телесериалы Sony Pictures Television